58. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 28 sierpnia – 1 września 1985 we włoskiej miejscowości Giavera del Montello. Były to ósme zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1926, 1932, 1951, 1955, 1962, 1968 i 1976). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali. 

Polacy w mistrzostwach zdobyli złoty medal, który wywalczył Lech Piasecki w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 8 zawodników w trzech konkurencjach (bez wyścigu ze startu wspólnego kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1985 w kolarstwie
1985 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech